Die Peugeot Slovak Open 2015 waren ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. November 2015 in Bratislava stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2015 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 141 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 139 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 124 kB)

ATP Challenger Tour 2015
Tennisturnier in Bratislava